

Astronomia
 7738 Heyman – asteroide della fascia principale

Persone
 Art Heyman – cestista statunitense
 David Heyman – produttore cinematografico britannico
 Michelle Heyman – calciatrice australiana
 Paul Heyman – imprenditore, manager e commentatore di wrestling statunitense